Athamanta monsii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Athamanta monsii ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
monsii